Идяш — река в России, протекает по Абзелиловскому району Республики Башкортостан.

Река начинается на восточных склонах хребта Крыктытау. Устье реки находится в 106 км по левому берегу реки Большой Кизил. Длина реки составляет 21 км.

На правом берегу в верховьях располагаются село Аскарово (центр Абзелиловского района), а возле устья — деревня Идяш-Кускарово.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России, Идяш относится к Уральскому бассейновому округу. Водохозяйственный участок реки — Урал от Магнитогорского гидроузла до Ириклинского гидроузла. Речной бассейн Идяша — Урал (российская часть бассейна).

Код объекта в государственном водном реестре — 12010000312112200002073.

Примечания 

Притоки Большого Кизила
Реки Абзелиловского района